Монкабріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Монкабріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн